Locomotief (spoorwegmaterieel)
 Locomotief (rijwielfabriek), een historisch merk van fietsen en bromfietsen
 Locomotief (wielerploeg), een wielerploeg gesponsord door de rijwielfabriek, meestal gecombineerd met een ander merkensponsor (b.v. Vredestein)
 De Locomotief, een nieuws- en advertentieblad, dat verscheen in de negentiende eeuw in Semarang in voormalig Nederlands-Indië
 Locomotiefje, de Nederlandse naam voor de sprinkhaan Chorthippus apricarius